Унион де Сан Антонио има више значења:

 Општина Унион де Сан Антонио (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Унион де Сан Антонио (Унион де Сан Антонио, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику